JNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Narssaq (Groenlandia)
 jns – codice ISO 639-3 della lingua jaunsari
 JNS – acronimo della Federazione calcistica della Jugoslavia dal 1919 al 1941